De eenentwintigste etappe van de Ronde van Spanje werd verreden op 11 september 2011. Het is een vlakke rit van Circuito Del Jarama naar Madrid die werd verreden over 95,6 kilometer.

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen 

21
Sportevenement in Madrid